Pittsboro puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:
Pittsboro (Indiana)
Pittsboro (Misisipi)
Pittsboro (Carolina del Norte)